Евге́ний Никола́евич Андре́ев:* Андреев, Евгений Николаевич (1829—1889) — российский технолог и педагог.
 Андреев, Евгений Николаевич (1926—2000) — парашютист-испытатель, Герой Советского Союза.